Кири́лл Ива́нович Проща́ев () — российский и белорусский геронтолог, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Кирилл Иванович Прощаев родился в Одессе 31 октября 1973 года. В 1996 году с отличием окончил лечебно-профилактический факультет Витебского медицинского института.

Окончив интернатуру в Новополоцке, работал ассистентом кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения Витебского медицинского университета, одновременно — врачом приёмного отделения в Витебского областного  «Кардиология» (1997—2000). С 2000 года — заместитель главного врача по лечебной работе Полоцкой городской больницы, с 2005 — главный врач поликлиники ОАО «Полимир» (Новополоцк); одновременно — доцент Полоцкого университета. В 2007—2012 годы — профессор кафедры внутренних болезней № 2 Белгородского университета.

С 2012 года — директор АНО «Научно-исследовательский медицинский центр „Геронтология“» (Москва), одновременно — профессор кафедры терапии и патологии пожилого возраста Института повышения квалификации ФМБА России.

Инициировал открытие аспирантуры по специальности «Геронтология и гериатрия» в Белгородском университете, а также создание Белгородского отделения Геронтологического общества при РАН.

В результате длительного сотрудничества и совместной работы с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом создал и возглавил лабораторию «Проблемы старения», реализовывая проект «Геронтология в классическом университете» (2019).

Визитирующий профессор Университета им. Масарыка (Брно — 2010, 2011), Полоцкого университета (2012).

Является руководителем долгосрочного российско-белорусского проекта «Геронтион», целью которого является разработка принципов мультимодальных программ профилактики возраст-ассоциированной патологии с применением препаратов на основе аминокислот и микроэлементов (биорегулирующие нутрицевтические препараты).

Автор проектов по созданию терапевтической среды, реализации расширения линии первого контакта при раннем выявлении деменции, долговременному уходу в ряде регионов Российской Федерации и Республики Беларусь, проекта по изучению старения малых народов Сибири.

Популяризатор знаний в области геронтологии, гериатрии и истории медицины.

Научная деятельность 
В 2000 году защитил кандидатскую, в 2005 — докторскую диссертацию по специальности «геронтология и гериатрия». Профессор (2009).

Основные направления исследований:
 феномен полиморбидности в пожилом и старческом возрасте, особенности его профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
 нейроиммуноэндокринные механизмы старения и течения заболеваний, связанных с возрастом, нейроиммунноэндокринология возраст-ассоциированной патологии;
 научное обоснование и реализация терапевтической среды как средства повышения функциональной способности гериатрического пациента,
 организация геронтологической и гериатрической помощи, обеспечение взаимодействия медицинских и социальных служб.
Один из организаторов интернет-ресурса «Клуб профессиональных геронтологов», журналов «Геронтологический журнал им. В. Ф. Купревича» и «Геронтология». Член редколлегии журналов «Научные ведомости Белгородского государственного университета», «Вестник Полоцкого государственного университета», «Успехи геронтологии».

Подготовил 2 доктора и 14 кандидатов наук.

Избранные труды 
 140 тезисов об артериальной гипертензии (записная книжка врача).- Мн.: «Асобны Дах», 2003.- 104 с. (соавт. А. Н. Ильницкий).
 Метаболический синдром (лекция для врачей).- Мн.: «Интерсервис», 2004.- 27 с. (соав. А. Н. Ильницкий).
 Хроническая сердечная недостаточность: лечение и реабилитация в амбулаторной практике.- Мн.: «ДокторДизайн», 2004.- 74 с. (соавт. А. Н. Ильницкий).
 «Дай моим больным доверие ко мне и к моему искусству» (краткие заметки об истории медицины Полоцка).- Спб: «Система», 2005.- 52 с. (соавт. А. Н. Ильницкий, О. В. Козел).
 Очерки о хронической обструктивной болезни легких.- «ПаркусПлюс», 2005.- 72 с. (соавт. А. Н. Ильницкий, И. П. Семенов).
 Боль. Молекулярная нейроиммунноэндокринология и клиническая патофизиология.- СПб.: Издательство ДЕАН, 2006.- 304 с. (соавт. А. Н. Ильницкий, И. В. Князькин, И. М. Кветной).
 Избранные лекции по гериатрии.- СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008.- 778 с. (соавт. А. Н. Ильницкий, С. С. Коновалов).
 Профилактическая нейроиммунноэндокринология.- СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008.- 346 с. (соавт. А. Н. Ильницкий, С. С. Коновалов).
 Немедикаментозные методы в гериатрии.- СПб.: Абрис, 2010.- 92 с. (соавт. А. Н. Ильницкий, Д. С. Медведев, А. А. Савицкий).
 Гериатрическая помощь в условиях государственного и коммерческого здравоохранения.- Белгород: БелГУ, 2012.- 132 с. (соавт. Н. М. Куницкая, А. Н. Ильницкий, Е. В. Юдина).
 Терапевтическая среда в домах-интернатах для пожилых граждан и инвалидов (Монография)/ Прощаев К. И., Ильницкий А. Н., Батанова Е. П., Сушкова В. И. — Белгород: Белгор.обл. тип., 2012. — 172 с.
 Синдром старческой астении (Frailty) в клинической практике (Монография)// Прощаев К. И., Ильницкий А. Н., Павлова Т. В. — Белгород: ИД «Белгород» НИУ БелГУ, 2013. — 88 с.
 Актуальные проблемы организации медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста, страдающих недержанием мочи// Прощаев К. И., Трифонова Н. Ю., Вирясов А. В.- Москва 2013.
 Тепловая травма: патоморфологические и клинические аспекты (Монография)// Павлова Т. В., Ильницкий А. Н., Прощаев К. И. и др.- Москва: ООО "Издательство «Медицинское информационное агентство», 2013—224 с.
 Руководство по нейроиммуноэндокринологии/ Пальцев М. А., Кветной И. М. — Москва,: ЗАО «Шико», 2014.- 752 с.
 Пожилой человек и социальная служба (Методические рекомендации)/ Ильницкий А. Н., Архипов И. В., Прощаев К. И. — Москва, 2014.
 Основы паллиативного ухода : учеб.-метод. пособие для мед. сестер/ А. Н. Ильницкий, Л. А. Гизатулина, К. И. Прощаев [и др.]; Ин-т повышения квалификации Федер. мед.-биол. агентства. — Москва, 2016. — 49 с.
 Основы социально-медицинской помощи пожилым людям/ Горелик С. Г., Пономарева И. П., Ильницкий А. Н., Прощаев К. И. — Бишкек: ОсОО «Гознак», 2017 г.-40 с.
 Раннее выявление и профилактика деменции у граждан пожилого возраста в практике учреждений социальной защиты/ Ильницкий А. Н., Прощаев К. И., Оленская Т. Л., Шалари А., Носкова И. С., Литвинов А. Е., Колпина Л. В., Горелик С. Г., Батанова Е. П., Сушкова В. И. — Белгород: Изд. «КОНСТАНТА», 2017.-48 стр.
 Улгайган адамдар учун социалдык-мединциналык жардам көрсөтуунун негиздери (коомдук кызматкерлер учун колдонмолор)/ Горелик С. Г., Пономарева И. П., Ильницкий А. Н., Прощаев К. И. — Бишкек: ОсОО «Гознак», 2017 г.-40 с.
 Прощаев К. И., Ильницкий А. Н. Клинико-биохимические аспекты ожоговой травмы // Тепловая травма: монография/ Т. В. Павлова, В. Ф. Куликовский. — Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. — 200с. (500 экз.).
 Прощаев К. И., Ильницкий А. Н. / Клинико-биохимические аспекты ожоговой травмы // Тепловая травма: монография / Т. В. Павлова, В. Ф. Куликовский. — Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. — 200с. (500 экз.).
 Гериатрия: национальное руководство (Глава в руководстве)/ Под редакцией Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. — М.:ГЭОТАР-Медиа,2018. — 608 с.: ил. (Серия «Национальные руководства»). (3000 экз.).
 Национальные рекомендации по определению риска и профилактике внезапной сердечной смерти (2-е издание). (Глава в руководстве)- М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 2018, 247 с. (1000 экз.).
 Кантемирова Р. К., Прощаев К. И. Медицинская реабилитация // В книге: Реабилитация инвалидов национальное руководство. Сер. «Национальные руководства» под редакцией Г. Н. Пономаренко. — Москва, 2018. — С. 710—711 (1000 экз.).
 Клеточные хроноблокаторы в клинической практике: монография/ А. Н. Ильницкий, К. И. Прощаев, Т. Л. Петрище. — М: Издательство «Триумф», Лучшие книги, 2019. — 168 с.
 Клеточные хроноблокаторы в биологии и медицине/У. Ф. Гашимова, А. Н. Ильницкий, К. И. Прощаев — М: Издательство «Триумф», Лучшие книги, 2019. — 192 с.
 Метабиотики в профилактике возрастной патологии: методические рекомендации для врачей лечебных специальностей / Ильницкий А. Н., Прощаев К. И., Коршун Е. И., Петрище Т. Л., Носкова И. С., Фесенко Э. В.- М: Издательство «Триумф», Лучшие книги, 2019. — 32 с.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники вузов Витебска
Геронтологи Белоруссии
Геронтологи России